Die 139. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  139. Division (Japanisches Kaiserreich)
  139. Schützendivision (Sowjetunion), im Dezember 1939 im Winterkrieg vernichtet, 1941 bei der 6. Armee in Lwow neu aufgestellt

Liste militärischer Divisionen nach Nummern